Europamästerskapet i basket 2017 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2017
Europamästerskapet i basket för damer 2017